Font steht für:

 Font (Informationstechnik), ein in digitaler Form vorliegender Schrifttypensatz in der IT
 Font FR, Ortschaft der Gemeinde Estavayer, Kanton Freiburg, Schweiz
 Font (venetischer Name), italienische Gemeinde in der Provinz Treviso, siehe Fonte (Venetien)

Font oder La Font ist der Familienname folgender Personen:
 Alfonso Font (* 1946), spanischer Comicautor
 Daniel Font (* 1993), walisischer Badmintonspieler
 Edmundo Font López (* 1953), mexikanischer Botschafter
 Étienne La Font de Saint-Yenne (1688–1771), französischer Kunstkritiker
 Gerard Blasi-Font (* 1985), andorranischer Tennisspieler
 Héctor Font (* 1984), spanischer Fußballspieler
 Joan Nogué i Font (* 1958), katalanischer Humangeograph
 Jordi Font (* 1975), spanischer Snowboarder
 Maria Ubach i Font (* 1973), andorranische Diplomatin und Politikerin
 Pius Font i Quer (1888–1964), spanischer Botaniker, Pharmakologe und Chemiker 
 Rafael Font de Mora (* 1968), spanischer Tennisspieler
 Roberto Font (1904–1981), mexikanischer Schauspieler
 Teresa Font (* 1956), spanische Filmeditorin
 Waldemar Font (* 1960), kubanischer Boxer

Siehe auch:
 Fond
 Fonds